Bananero y Bananera, derivados de banana, pueden referirse a:

El nombre común de la planta de banano Musa × paradisiaca.
El nombre común del ave paseriforme Coereba flaveola.
El nombre común de la araña bananera, Phoneutria nigriventer
Y se aplica a países, regiones, empresas y personas dedicadas a la producción de Banano o de Plátano, como en las siguientes páginas: 
 República bananera
 Masacre de las Bananeras
 Bloque Bananero de las AUC
 Guerras bananeras
 Aeropuerto Bananera
El Bananero, comediante  y productor estadounidense-uruguayo.

Véase también 
 Platanero
 Platanera

Referencias